Lusignan Sarolta (1442–1487), I. Sarolta néven Ciprus királynője, II. János ciprusi király idősebb lánya
Lusignan Sarolta lefkarai úrnő (1453/55–1468/69), II. Jakab ciprusi király idősebb természetes lánya
Lusignan Sarolta (Karola) (1468–1480), II. Jakab ciprusi király ifjabb természetes lánya